Lilydale (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Lilydale (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië